Cf. Nicolas II de Russie

 Avenue Nicolas-II (Nice)
 Avenue Nicolas-II (Paris) : devenue avenue Alexandre-III puis avenue Winston-Churchill